Adie steht für:

 Adie-Syndrom, Augenkrankheit

Adie ist der Familienname folgender Personen:

 John Adie (1805–1856), schottischer Optiker
 Michael Adie (* 1929), britischer Theologe und Bischof von Guildford
 William John Adie (1886–1935), Neurologe

Siehe auch:
 Adi
 Addie
 Ady